Astrodynamica is een weinig gebruikte aanduiding voor het deelgebied van de sterrenkunde dat zich bezighoudt met de beweging van hemellichamen, raketten en ruimtesondes. Meer gebruikt is de aanduiding hemelmechanica.

Hemelmechanica